La Capital kan syfta på:

 La Capital (tidning) – en tidning i Rosario i Argentina

Geografi

Argentina 

 Departamento de Capital (kommun i Corrientes), 
 Departamento de La Capital, kommun, Santa Fe, 
 Departamento de Capital (kommun i Córdoba), 
 Departamento de Capital (kommun i La Rioja), 
 Departamento de Capital (kommun i Tucumán),